Der Eiserne ist

 der deutsche Name der Comicfigur Iron Man

 der Beiname folgender Herrscher
 Ernst der Eiserne (~1377–1424), Erzherzog zu Österreich
 Friedrich II. (Brandenburg) (1413–1471), Markgraf von Brandenburg
 Heinrich II. (Hessen) († 1376), Landgraf von Hessen
 Heinrich II. (Holstein-Rendsburg) (1317–1384), Graf von Holstein-Rendsburg
 Heinrich V. (Glogau-Sagan) (1312/21–1369), Herzog von Glogau und Sagan
 Heinrich VI. (Waldeck) (~1340–1397), Graf von Waldeck
 Johann II. (Troppau-Ratibor) (~1365–1424), Herzog von Troppau-Ratibor, Jägerndorf und Freudenthal
 Johann von Bucca († 1430), Kardinal, Bischof von Leitomischl und von Olmütz
 Ludwig II. (Thüringen) (1128–1172), Landgraf von Thüringen

Siehe auch:

 Liste aller Wikipediaartikel, deren Titel mit Der eiserne beginnt